

Géographie

Toponyme 
 Île de La Réunion : île française de l'océan Indien, à l’est de Madagascar.

Odonyme 
 
 Rue de la Réunion à Paris
 Place de l’Île-de-la-Réunion à Paris
 Square de la place de la Réunion à Paris

Mathématiques 
 Réunion : ensemble contenant les éléments de deux ensembles.

Histoire 
 Réunion de Mulhouse à la France : rattachement de la République de Mulhouse à la toute jeune République française le .
 Politique des Réunions et Guerre des Réunions : période de la politique étrangère française de Louis XIV (1678-1681)
 Ordre de la Réunion : ordre civil et militaire français créé par Napoléon I

Littérature 
 Réunion (2003), roman de Shane Dix et Sean Williams.

Télévision 
 Réunions, série télévisée française de 2020.

Société

Vie courante 
 Réunion de travail : regroupement qui a lieu dans le cadre du travail pour discuter des objectifs communs et des moyens d'y arriver.
 Réunion de famille : événement familial durant lequel des parents se retrouvent, notamment pour partager un repas de fête. 
 Réunion de consommateurs : opération de marketing regroupant des personnes ciblées afin de connaître leur opinion sur différents produits.
 Réunion littéraire : rencontre entre écrivains pour discuter.

Monde culturel français 
 Réunion des musées nationaux : regroupement des grands musées français.
 Réunion des opéras de France : regroupement des opéras français.
 Réunion des théâtres lyriques nationaux : regroupement des théâtres lyriques français.
 Réunion des bibliothèques nationales de Paris : regroupement des bibliothèques nationales de Paris.

Sports et loisirs 
 Réunion d'Aventures : raid nature organisé dans le département d'outre-mer de La Réunion

Religion 
 Réunion : temps où les croyants chrétiens évangéliques se rassemblent pour dialoguer fraternellement, louer, adorer et prier Dieu.

Voir aussi